Вычгынай (также Вычгыней,  — «плоская гора») — топоним (тип: ороним) в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Вычгынай — гора, восточнее г. Въайвапэрэн, координаты 66°12' с. ш. 173°39' з. д., код ГКГН 560434.
 Вычгынай — гора, юго-восточнее г. Кэнъевин, координаты 65°32' с. ш. 171°29' з. д., код ГКГН 558114.
 Вычгынай — гора, юго-западнее г. Кайгытгынай, координаты 62°21' с. ш. 176°02' в. д., код ГКГН 555486.

См. также

Примечания